El término Copey, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El nombre vulgar de la planta Clusia rosea, también llamada «mamey silvestre».
 Copey de Dota, distrito del cantón de Dota, en la provincia de San José, en Costa Rica.
 El Parque nacional Cerro El Copey-Jóvito Villalba, en Venezuela.